1571 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1571 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 520032.
 1571 км,  Блокпост 1571 км — путевой пост Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.  Код 973211.